Беклемішев () — російське прізвище тюркського походження.

Відомі носії 

 Беклемішев Володимир Олександрович (1861–1920) — український скульптор, художник. Автор бюсту Тараса Шевченка, встановленого Христиною Алчевською на подвір'ї свого маєтку в Харкові.
 Беклемішев Володимир Миколайович — радянський зоолог.
 Беклемішев Григорій Миколайович — радянський піаніст, композитор, педагог. Заслужений професор УРСР (1926).
 Беклемішев Дмитро Володимирович — радянський, російський математик.
 Беклемішев Костянтин Володимирович — радянський зоолог і гідробіолог.
 Беклемішев Юрій Соломонович (псевдонім — Кримов; 1908—1941) — радянський письменник.

 Беклемішева Ірина Михайлівна (1908—1988) — український живописець. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1964). 
Російські прізвища тюркського походження